Nunes ist ein patronymisch gebildeter portugiesischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Nuno“.

Namensträger 
 Adelino Nunes (* 1960), portugiesischer Fußballspieler
 Adriana Nunes, brasilianische Journalistin, Germanistin und Autorin
 Airas Nunes (um 1230–1289), spanischer Kleriker und Troubadour
 Alessandro Nunes (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Alessandro Mori Nunes (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Alexandre Afonso Nunes, osttimoresischer Politiker
 Alfonso Nunes de Mattos (1875–1946), portugiesischer Filmproduzent
 Amanda Nunes (* 1988), brasilianische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
 António Nunes Ribeiro Sanches (1699–1783), portugiesisch-französischer Arzt, Übersetzer und Enzyklopädist
 Antú Romero Nunes (* 1983), deutscher Theaterregisseur
 Ashley Mary Nunes (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Benedito Nunes (1929–2011), brasilianischer Philosoph, Kritiker und Schriftsteller
 Candice Nunes (* 1988), Schauspielerin
 Carla Jéssica Pereira Nunes (* 1991), brasilianische Fußballspielerin
 Clara Nunes (1943–1983), brasilianische Sängerin
 Deborah Nunes (* 1993), brasilianische Handballspielerin
 Devin Nunes (* 1973), US-amerikanischer Politiker
 Diego Nunes (* 1986), brasilianischer Rennfahrer

 Dulce Nunes (1929–2020), brasilianische Sängerin und Schauspielerin
 Emmanuel Nunes (1941–2012), portugiesischer Komponist
 Epaminondas Nunes de Ávila e Silva (1869–1935), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Taubaté
 Felipe Nunes (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Nunes Correia (* 1951), portugiesischer Politiker und Ingenieur
 Gabi Nunes (* 1997), brasilianische Fußballspielerin
 Gérson de Oliveira Nunes (* 1941), brasilianischer Fußballspieler, siehe Gérson
 Gilberto Barbosa Nunes Filho (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Henrique Nunes († 1524), portugiesischer Marranenspitzel
 Jair Nunes (* 1994), são-toméischer Fußballspieler

 Joaquim Nunes de Pina Moura (* 1952), portugiesischer Politiker
 Jorge Armado Núñes (* 1961), paraguayischer Fußballspieler

 Juan Guilherme Nunes Jesus (* 1991), brasilianischer Fußballspieler, siehe Juan Jesus
 Julia Nunes (* 1989), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Karlito Nunes, osttimoresischer Diplomat
 Lucas Rangel Nunes Gonçalves (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lucas Rangel
 Manoel Nunes Coelho (1884–1967), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Luz
 Manuel Nunes (1895–1977), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Nunes (Erfinder) (1843–1922), Erfinder der Ukulele
 Manuel Nunes Gabriel (1912–1996), portugiesischer katholischer Missionar und Bischof
 Maria Nunes (1575–??), portugiesische sefardische Jüdin
 Mario Nunes Vais (1856–1932), italienischer Fotograf
 Matheus Nunes (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Paulo Nunes (* 1971), brasilianischer Fußballspieler

 Ricardo Nunes (* 1986), südafrikanischer Fußballspieler
 Robert Kenedy Nunes do Nascimento (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Kenedy (Fußballspieler)
 Todd Nunes (* 1979), US-amerikanischer Filmregisseur
 Tomás Pedro Barbosa da Silva Nunes (1942–2010), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Lissabon
 Wallison Nunes Silva (* 2001), brasilianischer Fußballspieler

sowie von
 Nunes (Fußballspieler) (* 1954), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Nunes (Vinhais), Ort in Portugal
 Talsperre Nunes, Talsperre im Distrikt Bragança, Portugal
 (5313) Nunes, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch 
 Núñez

Patronym
Familienname
Portugiesischer Personenname